- Ministerie van Koloniën (België)
 - Ministerie van Koloniën (Duitsland)
 - Ministerie van Overzees Frankrijk
 - Ministerie van Koloniën (Italië)
 - Ministerie van Koloniale Zaken
 - Ministerie van Koloniën (Nederland)
 Ministerie van Koloniën (Den Haag), gebouw in Den Haag waar het Nederlandse ministerie van koloniën gevestigd was
 - Ministerie van het Overzeese